Reisiger ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Reisiger (1884–1968), deutscher Schriftsteller

Reisiger bezeichnet:
 Reisiger, mittelalterliche Militärbezeichnung

Siehe auch:
 Reißig
 Reissig
 Reisig (Begriffsklärung)